Губаренко — фамилия.
 Губаренко, Виталий Сергеевич (1934—2000) — украинский композитор, педагог, Народный артист Украины.
 Черкашина-Губаренко, Марина Романовна (род. 1938) — советский и украинский музыковед, музыкальный критик, педагог, либреттист.